Ісландська літературна премія () — це нагорода, яку щороку присуджує Ісландська спілка видавців за три книги в рік. Премія була заснована на сторіччя асоціації у 1989 році. Одна нагорода присуджується художній літературі чи поезії, одна — дитячим книгам, а одна — академічним та науково-популярним творам. У кожній категорії номіновано по п'ять книг, а номінації року оприлюднюються на початку грудня, однак сама премія присуджується лише до січня. Оскільки номінації на рік припадають на середину Йолебокафльод, ці книги дуже добре рекламуються. Після номінації книг Ісландська спілка видавців призначає комісію з відбору, яка обирає переможців.

Список лауреатів Ісландської літературної премії художньої літератури

Список лауреатів Ісландської літературної премії дитячих книг

Список лауреатів Ісландської літературної премії академічних робіт

Джерела

Посилання 
 Íslensku bókmenntaverðlaunin – Лауреати премії (ісл.)
 Список номінантів та переможців, Ісландська спілка продавців книг (ісландською)

Див. також 

 Ісландська література
 Літературна премія Північної Ради

Нагороди, засновані 1989
Літературні премії Ісландії
Ісландська література